Die Primeira Divisão 1987/88 war die 54. Saison der höchsten portugiesischen Spielklasse im Fußball der Männer. Sie begann am 22. August 1987 und endete am 5. Juni 1988.

FC Porto wurde zum zehnten Mal portugiesischer Meister. Die Meisterschaft konnte bereits vier Spieltage vor Saisonende eingefahren werden. Mit fünfzehn Punkten Rückstand wurde Titelverteidiger Benfica Lissabon Zweiter.

Teilnehmer 

Die 20 Mannschaften spielten an insgesamt 38 Spieltagen aufgeteilt in eine Hin- und eine Rückrunde jeweils zwei Mal gegeneinander.

Abschlusstabelle

Kreuztabelle

Weblinks 
 Portugal 1987-88 auf rsssf.com
 Statistik auf fussballzz.de

Einzelnachweise 

Primeira-Liga-Saison
Fußballsaison 1987/88